Чимбай — назва кількох населених пунктів в Узбекистані:
 Чимбай — місто в Каракалпакстані, центр Чимбайського району
 Чимбай — міське селище в Бешарицькому районі Ферганської області

Див. також 
 Чимбайський район